Алекса́ндра Воро́нина:
 Воронина, Александра Андреевна (1905—1993) — писательница.
 Воронина, Александра Ивановна (1917—2000) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.